Beantown ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beantown (Kentucky), im Marion County – nicht mehr existent
 Beantown (Charles County, Maryland)
 Beantown (Montgomery County, Maryland)